Pussy Whipped é o primeiro álbum oficial da banda riot grrrl Bikini Kill que foi lançado em 1993 pela gravadora Kill Rock Stars.

Faixas 
 "Blood One"    – 1:44
 "Alien She"    – 1:41
 "Magnet"    – 1:26
 "Speed Heart"    – 1:47
 "Lil' Red"    – 2:13
 "Tell Me So"    – 2:20
 "Sugar"    – 2:22
 "Star Bellied Boy"    – 1:33
 "Hamster Baby"    – 2:20
 "Rebel Girl"    – 2:43
 "Star Fish"    – 1:03
 "For Tammy Rae"    – 3:33

Álbuns de punk rock
Álbuns de 1994
Álbuns de Bikini Kill